Татьяна Евсеевна Земляная (20 января 1917 года, деревня Озера, Полтавская губерния, Российская империя — 21 января 2000 года, Озера, Кобелякский район, Полтавская область, Украина) — колхозница, Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родилась 20 января 1917 года в крестьянской семье в деревне Озера Полтавской губернии (сегодня — Кобелякский район Полтавской области). Закончила четыре класса начальной школы. В 1930 году вступила в колхоз «Искра» Кишеньского района Полтавской области. В 1943 году была назначена звеньевой полеводческого звена.

В 1949 году полеводческое звено под руководством Татьяны Земляной собрало по 77 центнеров кукурузы с участка площадью 10 гектаров. За этот доблестный труд она была удостоена в 1950 году звания Героя Социалистического Труда.

В мае 1950 года была назначена бригадиром колхоза «Искра».

В 1973 году вышла на пенсию. Скончалась 21 января 2000 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июня 1950 года;
 Орден Ленина (1950);

Примечания

Ссылки